Постел може да се отнася:
 Постел (бира)
 Абатство Постел

 Георг-Вилхелм Постел
 Герт Постел